Erik Huusko, švedski hokejist, * 24. avgust 1971, Upplands Väsby, Švedska.

Huusko je v švedski ligi igral za klube RA-73, Nacka HK, Djurgårdens IF in HV 71. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1995, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel po dva gola in podaji na osmih tekmah.

Tudi njegov brat dvojček Anders je bil hokejist.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RA-73
| Švedska 3. liga
| 89/90
|
| 26
| 20
| 10
| 30
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RA-73
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 31
| 11
| 13
| 24
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 27
| 4
| 6
| 10
|
| 4
|
| 10
| 5
| 1
| 6
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 10
| 8
| 18
|
| 16
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 15
| 9
| 24
|
| 14
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 10
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 7
| 9
| 16
|
| 28
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 12
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 96/97
|
| 42
| 15
| 10
| 25
|
| 32
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 97/98
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 98/99
|
| 14
| 2
| 3
| 5
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 299
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 167
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 138
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti RA-73
Hokejisti Nacka HK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti HV 71